Ramón Hernández – giocatore di baseball venezuelano
 Ramón Hernández – pallavolista portoricano
 Ramón Hernández – schermidore cubano